Уоки́ган, Вокеган () — может означать:

  — железнодорожная станция в Уокегане, штат Иллинойс, США.
  — небольшая река в округе Лейк, впадает в озеро Мичиган, штат Иллинойс, США.

 Населённые пункты
 Уокиган — город в округе Лейк, штат Иллинойс, США.
  — тауншип, округ Лейк, штат Иллинойс, США.

См. также 

  — средний портовый буксир, приобретённый ВМС США в сентябре 1964 года у армии США, в которой он служил как LT-1968.